Antony Matheus dos Santos (Osasco, São Paulo, Brasil, 24 de febrero de 2000), conocido simplemente como Antony, es un futbolista brasileño que juega de delantero en el Manchester United Football Club de la Premier League de Inglaterra.

Trayectoria 
Nacido en Osasco, se unió a la cantera del São Paulo F. C. en 2013 procedente del Grêmio Esportivo Osasco. En 2018 su equipo ganó el torneo J League Challenge en Japón y fue elegido como el mejor jugador del torneo. 

El 26 de septiembre de 2018, junto con Helinho e Igor Silveira Gomes, fue promovido al primer equipo, y firmó un contrato hasta septiembre de 2023. El 15 de noviembre de 2018 debutó en el primer equipo, sustituyendo a Helinho en un empate 1-1 contra Grêmio.

El 22 de febrero de 2020 se hizo oficial su fichaje por el Ajax de Ámsterdam por 15,75 millones de euros más seis millones en variables, firmando por 5 temporadas a partir de julio. Debutó en el mes de septiembre marcando el único gol de la victoria ante el Sparta de Róterdam. En total consiguió 24 en 82 partidos, ganando en dos ocasiones la Eredivisie y una Copa de los Países Bajos.

El 30 de agosto de 2022 se llegó a un acuerdo para su marcha al Manchester United F. C. a cambio de 95 millones de euros más cinco variables. Dos días después se completó el fichaje y firmó un contrato por cinco años.

Selección nacional 
Ha sido internacional con la selección de fútbol sub-23 de Brasil, debutando el 2 de junio de 2019 ante la selección de fútbol sub-23 de Guatemala. El 7 de octubre de 2021 debutó con la  en un encuentro ante  válido para la clasificación para el Mundial 2022 en el que anotó uno de los goles del triunfo brasileño.

Participaciones en Copas del Mundo

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Palmarés

Títulos nacionales

Títulos internacionales 

(*) Incluyendo la selección.

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Nacidos en el estado de São Paulo
Personas monónimas
Extremos de fútbol
Futbolistas de Brasil
Futbolistas del São Paulo Futebol Clube
Futbolistas del Ajax de Ámsterdam
Futbolistas del Manchester United Football Club
Futbolistas de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Futbolistas de Brasil en la Copa Mundial de 2022
Medallistas olímpicos de oro de Tokio 2020